Окиносима (яп. 隠岐の島町 Окиносима-тё:) — многозначный термин.

 Окиносима - остров в японском море часть города Мунаката в префектуре Фукуока.
 Окиносима — японский посёлок, расположенный на северном из островов Оки в префектуре Симане. 
 Окиносима — большой минный заградитель японского императорского флота.
 Окиносима — название японского броненосца; до этого, в ВМФ России, носил имя «Генерал-адмирал Апраксин».